Tutte kan syfta på:

 Napp – en liten gummituta fäst på en bricka för barn att suga på
 Kvinnobröst